Humlegårdsteatern kan syfta på: 

 Svenska Theatern i Humlegården – en teater verksam i Humlegården i Stockholm mellan 1773 och 1780
 Nya Theatern i Humlegården – en teater verksam i Humlegården i Stockholm mellan 1851 och 1878